Karsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Karsch (* 1951), US-amerikanischer Filmproduzent und Politiker
 Anita Karsch, bürgerlicher Name von Rebekka Fleming (1944–2014), deutsche Schauspielerin
 Anna Louisa Karsch (1722–1791), deutsche Dichterin
Anton Ferdinand Franz Karsch (1822–1892), deutscher Biologe und Arzt
 Christian Karsch (* 1979), deutscher TV-Moderator und Entertainer
 Ferdinand Karsch (1853–1936), deutscher Entomologe und Sexualwissenschaftler
 Fritz Karsch (1893–1971), Philosoph und Pädagoge
 Heinrich Karsch (1894–1955), deutscher Politiker (CDU)
 Joachim Karsch (1897–1945), deutscher Bildhauer und Graphiker
 Monika Karsch (* 1982), deutsche Sportschützin
 Rudolf Karsch (1913–1950), deutscher Radsportler
 Walther Karsch (1906–1975), deutscher Journalist und Theaterkritiker
 Wilhelm Karsch (1899–1973), deutscher Schachkomponist und -redakteur

Karsch ist:
 im Süddeutschen die Bezeichnung für einen Karst, siehe Karst (Werkzeug)

Siehe auch:
 Karsch-Neugebauer-Syndrom
 Carsch
 Karch
 Karsh